«Russia Unites» («Россия объединяет») – российское общественное объединение болельщиков, поддерживающих сборную России по всем видам спорта на соревнованиях в России и за её пределами.

История 
Идея создания клуба болельщиков национальной сборной возникла у Эдуарда Латыпова и Дмитрия Шнейдера после чемпионата Европы по футболу 2012 года, на котором они занимались организацией различных мероприятий для российских болельщиков: Дмитрий по поручению РФС, Эдуард по поручению ВОБ. По итогам работы было принято решение создать клуб, целевой аудиторией которого будут взрослые болельщики, не относящие себя к фанатской среде, которые объединены идей поддержки национальной сборной, а не отдельных клубов.

В начале 2013 года учредительное собрание в составе Эдуарда Латыпова, Дмитрия Шнейдера, Игоря Мальтинского и Дмитрия Михайлова приняло решение о создании Клуба болельщиков национальной сборной «Russia Unites». Чуть позже к ним присоединился Игорь Сологуб. Идея была подержана региональными активистами в Барнауле, Новосибирске, Москве, Московской области, Смоленске, Сочи, а позже и в других городах. Президентом Клуба был избран Эдуард Латыпов.

Первым крупным проектом Russia Unites стал Дом болельщика на Чемпионате мира по хоккею 2013 в Хельсинки (Финляндия). Затем, в преддверии матчей сборной России по футболу, был открыт Дом болельщика в Санкт-Петербурге.

На Зимних Олимпийских играх 2014 года Russia Unites при поддержке членов Совета Федерации Вячеслава Фетисова, Евгения Петелина и участии Вячеслава Камнева открыли Дом болельщика в «Sky Club and Concert Hall» (Красная Поляна), который стал самым посещаемым развлекательным учреждением в Сочи на время проведения соревнований.

Дом болельщика в Минске на чемпионате мира по хоккею 2014 года был организован при официальной поддержке Федерации хоккея России и открыт Президентом ФХР Владиславом Третьяком и Послом России в Республике Беларусь Александром Суриковым.

В 2018 году был проведён ряд мероприятий в поддержку сборной России по футболу на домашнем чемпионате мира.

Цели и задачи 
Миссия RUSSIA UNITES: «Воплотить мечту болельщика быть вместе со сборной России и всегда поддерживать её». Клуб болельщиков «RUSSIA UNITES/РОССИЯ ОБЪЕДИНЯЕТ» – это организация развивающая и популяризирующая спорт, спортивные сборные команды РФ, привлекающая зрителей на спортивные мероприятия, стремящаяся повысить роль спорта в жизни граждан и формирования здорового образа жизни. Клуб болельщиков сборной России RUSSIA UNITES устанавливает контакты и связи с болельщиками и организациями болельщиков в России и других странах с целью обмена опытом и совместного активного времяпрепровождения на международных соревнованиях, в которых участвуют российские спортсмены, стремясь сформировать положительный облик болельщика как объективного, разбирающегося в спорте, патриотически настроенного человека с активной гражданской позицией.

Структура 
Высшим руководящим органом является Общее собрание участников Клуба.

Постоянно действующим руководящим органом является Правление, возглавляемое Президентом. Президент – Эдуард Латыпов.

Участниками Клуба могут быть граждане РФ, достигшие восемнадцатилетнего возраста и юридические лица - общественные объединения, выразившие поддержку целям Клуба и его конкретным акциям, принимающие участие в его деятельности и признающие Устав Клуба.

Акции и проекты 

 Русский дом хоккея RUSSIA UNITES в мае 2013 года в Хельсинки (Финляндия) во время группового этапа Чемпионата мира по хоккею 2013.
 Дом болельщика RUSSIA UNITES в сентябре 2013 года в Санкт-Петербурге во время отборочного матча сборной России в рамках группового этапа Чемпионата мира по футболу  2014.
 Дом болельщика в Красной Поляне (Сочи) на Олимпийских играх 2014.
 25 мая 2014 года в Санкт-Петербурге стартовала акция «Бутса удачи» в поддержку Сборной России. Первыми «Бутсу удачи» потерли тренер Фабио Капелло и полузащитник Роман Широков. С того момента «Бутсу удачи» потерли более 400 тысяч человек в четырёх странах.
 Международный турнир «Чемпионат мира по хоккею среди болельщиков» в рамках Чемпионата мира по хоккею 2016.
 Инициация и участие организации официальной фан-зоны Чемпионата мира по хоккею с шайбой 2016 на Конюшенной площади Санкт-Петербурга.
 Товарищеские матчи сборных болельщиков в рамках Чемпионата Европы по футболу 2016 во Франции.
 Международный турнир по футболу среди болельщиков «Футбол Объединяет» в Санкт-Петербурге в рамках Кубка Конфедераций- 2017.
 Дом болельщика «Большой Гостиный двор футбола» в Санкт-Петербурге на ЧМ 2018.
 Международный турнир «Футбол объединяет» - чемпионат мира среди болельщиков с участием команд болельщиков из 15 стран.
 Выставка «История отечественного футбола» на ЧМ 2018 в Санкт-Петербурге совместно с Государственным музеем спорта.
 Международный кинофестиваль Кино&Футбол в рамках культурной программы Клуба болельщиков на ЧМ 2018 в Санкт-Петербурге.
 Фан-зона ЧМ 2018 Горный парк футбола – Russia Unites совместно с Роза Хутор.
 Международный бизнес-турнир TIDA Business cup-2018 в рамках спортивно-деловой программы Клуба болельщиков на ЧМ 2018 в г. Казань.
 Открытие магазинов официальной атрибутики FIFA Чемпионата мира и Кубка Конфедераций в Москве и Санкт-Петербурге.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Общественные организации России
Спортивные организации России
Спортивные болельщики